Wyry – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Wyry
 Wyry – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim
 Wyry – dawna gromada
 Wyry – nieczynny przystanek kolejowy we wsi Wyry w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim

Zobacz też 
 Wyryki